Кубок Молдавии по футболу сезона 1995/1996 — пятый розыгрыш Кубка Молдавии, проводился с 1995 по 12 мая 1996 год. Обладателем трофея стал кишинёвский «Конструкторул».

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок Молдовы 1995—1996 г.г.
 Moldova 1996
 Архив всех розыгрышей Кубка Молдовы

1996
Футбол в Европе в 1995 году
Футбол в Европе в 1996 году
Спорт в Молдавии в 1995 году
Спорт в Молдавии в 1996 году